Баллинити (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер) у дороги .

В 1774 году в деревне была построена резиденция известной семьи, Крокеров (Crokers).

Примечания 

Населённые пункты графства Лимерик